Russische superliga (mannen), de hoogste divisie in het professionele basketbal voor mannen in Rusland
 Russische superliga (vrouwen), de hoogste divisie in het professionele basketbal voor vrouwen in Rusland

Zie ook
Russische superliga B (doorverwijspagina)